Osoby noszące nazwisko Achmiedow:
 Azamat Achmiedow (ur. 1990) – rosyjski zapaśnik
 Bachtijar Achmiedow (ur. 1987) – rosyjski zapaśnik
 Fatułła Achmiedow (1918–1944) – radziecki wojskowy
 Ibad Achmiedow (ur. 1975) – białoruski zapaśnik
 Szamil Achmiedow (ur. 1990) – rosyjski zapaśnik